Samariumoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Samarium und Sauerstoff:

Samarium(II)-oxid, SmO
Samarium(III)-oxid, Sm2O3